Vireux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vireux-Molhain, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Vireux-Wallerand, departementet Ardennes i regionen Grand Est,